Alan Paton (botanicus) (1963), Brits botanicus
Alan Paton (schrijver) (1903-1988), Zuid-Afrikaans schrijver